Bed of Roses har flere betydninger:
 Bed of Roses (roman) – en roman af Nora Roberts fra 2009
 Bed of Roses (film fra 1933) – en komediefilm fra 1933 af Gregory La Cava
 Bed of Roses (film fra 1996) – en kærlighedsfilm fra 1996 af Michael Goldenberg
 Bed of Roses (tv-serie) – en australsk drama/komedieserie fra 2008
 Bed of Roses (sang) – en sang af Bon Jovi fra 1993